Spojení písmen A a E může mít různé významy:

AE 
 American Express, globální finanční společnost
 IATA kód Mandarin Airlines
 AE – kód ISO 3166-2 pro Spojené arabské emiráty

 Airport Express (Praha), speciální autobusová linka v Praze

 AE – automatic exposure, pojem z oboru foto/video, známý pod názvem "plně automatický režim", či slangově "automatika" nebo "auto". Jedná se o režim fotografování s automatickým nastavením parametrů pro zhotovení fotografie či videa, kdy fotoaparát či kamera sám nastaví vhodnou clonu a rychlost závěrky, dále také ISO a vyvážení bílé.

ae 
 Æ – grafém
 Ӕ – písmeno cyrilice
 avestánština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ae 
 .ae – internetová doména nejvyššího řádu pro Spojené arabské emiráty

Externí odkazy